James Adair ist der Name folgender Personen:

* James Adair (Händler) (um 1709–um 1783), irischer Händler
 James Adair (Musiker) (1909–1999), US-amerikanischer Violinist, Dirigent, Hochschullehrer, Musikpädagoge und Komponist
 James Adair (Schachspieler) (* 1992), englischer Schachspieler 
 James R. Adair (1923–2009), US-amerikanischer Autor und Herausgeber